Mesquita peut désigner:

Mesquita (Minas Gerais), ville brésilienne de l'État de Minas Gerais.
Mesquita (Rio de Janeiro), ville brésilienne de l'État de Rio de Janeiro.
Mesquita (Sao Tomé-et-Principe), localité de Sao Tomé-et-Principe.

Patronyme 

 Acácio Mesquita (1909-1945), footballeur portugais ;
 Beatriz Mesquita (née en 1991), pratiquante de  jiu-jitsu brésilien brésilienne ;
 Bruce Bueno de Mesquita (né en 1947), expert en science politique américain ;
 Dayenne Mesquita (née en 1985), mannequin et une actrice de télévision brésilienne ;
 José de Mesquita (1892-1961), poète brésilien parnassien, romancier, conteur, historiographe, journaliste, essayiste, généalogiste et juriste ;
 Raúl Mesquita (né en 1949), auteur portugais.

Homonymie de toponyme